Dalla Torre ist der Familienname folgender Personen:
 Damian Dalla Torre (* 1989), italienischer Jazzmusiker
 Ferruccio Dalla Torre (* 1931), italienischer Bobfahrer

 Karl Wilhelm von Dalla Torre (1850–1928), österreichischer Biologe
 Lorenzo Dalla Torre (1904–1972), italienischer Maler
 Riccardo Dalla Torre (1921–1982), italienischer Fußballspieler

Dalla Torre steht für:
 Palazzo Dalla Torre, Palast in Verona

Siehe auch:
 La Torre
 Torre